Comutador (em inglês switch) pode se referir a:

 Comutador (redes) - um dispositivo de comutação de tramas, vulgo switch.
 Comutador (telecomunicações) - Diversos tipos de Centrais telefônicas: PBX, PABX, PPCAs, etc.
 Comutador (matemática).
 Comutador (eletrônica) - um dispositivo eletrônico usado, por exemplo, em fontes de alimentação.
 Comutador (eletricidade) - uma chave que troca os circuitos elétricos. Por exemplo, a chave de troca da faixa de ondas de rádios receptores.

Desambiguação